Cossen steht für:

 Cossen (Lunzenau), einen Ortsteil von Lunzenau in Sachsen
 Florian Cossen (* 1979), deutscher Filmregisseur